Franciaország
Pompignan, település Gard megyében
Pompignan, település Tarn-et-Garonne megyében